Golden Tate (Hendersonville, Tennessee, Estados Unidos, 2 de agosto de 1988) es un jugador profesional de fútbol americano de la National Football League que actualmente es agente libre, juega en la posición de Wide receiver.

Carrera deportiva 

Golden Tate proviene de la Universidad de Notre Dame y fue elegido en el Draft de la NFL de 2010, en la ronda número 2 con el puesto número 60 por el equipo Seattle Seahawks.

Ha jugado en los equipos Detroit Lions , Seattle Seahawks , Philadelphia Eagles y los New York Giants. Fue cortado por este último el 4 de marzo de 2021.

Estadísticas generales

Véase también 

 Temporada 2015 de la NFL
 Portal:Fútbol americano
 Portal:Deporte en los Estados Unidos

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

  Imágenes en Google sobre Golden Tate
  Imágenes en Flickr sobre Golden Tate
  Vídeos sobre Golden Tate en Youtube
  Pro Football Hall of Fame (en inglés)
  Professional Football Researchers Association (Asociación Profesional de Investigadores de Fútbol, en inglés)
  National Football Foundation (Fundación de Fútbol Nacional, en inglés)
 

Jugadores de Detroit Lions
Jugadores de fútbol americano de Tennessee